Martelo, uma ferramenta constituída de um cabo, geralmente de madeira, com uma cabeça pesada, geralmente de ferro;
Martelo, uma arma medieval;
Martelo, um osso em forma de martelo, localizado na orelha média;
Martelo, forma poética estrófica comum no nordeste brasileiro;
Martelo, um golpe de capoeira no qual se usa o dorso do pé para golpear o adversário no rosto ou no tronco;
Martelo, um inseto homóptero da família dos diaspidídeos;
Martelo, uma bola de metal que é empunhada e atirada a distância em competições de atletismo.
Martelo, o mesmo que barra de Frege. É um sinal usado na Lógica, formado de uma linha vertical seguida de uma linha horizontal, usado, entre outras formas, para denotar uma relação de conseqüência, com respeito a um dado sistema lógico, entre uma coleção de fórmulas e uma fórmula.

Desambiguação